Gölbaşı steht für:
 Gölbaşı (Adıyaman), ein Landkreis in Adıyaman
 Gölbaşı (Ankara), ein Landkreis in Ankara
 Gölbaşı (Buldan), Ortsteil der Stadt Buldan in der Provinz Denizli
 Gölbaşı (Savur), ein Dorf in der Provinz Mardin

Gölbaşı ist der Familienname folgender Personen: 
 Turgay Gölbaşı (* 1983), türkischer Fußballspieler